Михаи́л Шевче́нко: Шевченко, Михаил Вадимович (род. 1975) — российский тяжелоатлет.
 Шевченко, Михаил Евгеньевич (1906—1967) — советский партийный и государственный деятель.
 Шевченко, Михаил Никитович (1905—1983) — Герой Советского Союза.
 Шевченко, Михаил Степанович (1911—1992) — Герой Советского Союза.